Де́нежник

Название некоторых растений, например:
 Щитолистник (Hydrocotyle);
 Ярутка полевая (Thlaspi arvense).